

Sigle 
 Great Highland Bagpipe – cornamusa scozzese

Chimica 
 GHB – abbreviazione di acido γ-idrossibutirrico (dall'inglese gamma-Hydroxybutyric acid)

Codici 
 GHB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Governors Harbour (Bahamas)